Run to You kan syfta på:

 Run to You (Bryan Adams-låt) – en sång skriven av Bryan Adams och Jim Vallance 1984
 Run to You (Whitney Houston-låt) – en sång av Whitney Houston 1993
 Run to You (Roxette-låt) – skriven av Per Gessle 1994
 Run to You (Fibes, oh Fibes!-låt) – en singel från 1987